

Patronyme 

 Jean Roesselmann (vers 1260), prévôt de Colmar

Monument 

 Fontaine Roesselmann, fontaine érigée par Auguste Bartholdi à Colmar

Homonymie